Het mannen dubbelspel in het badminton op de Olympische zomerspelen van 2008 werd gewonnen door Markis Kido en Hendra Setiawan.

Medaillewinnaars

Plaatsingslijst

De wedstrijden

Mannen dubbel